«Hondo» se puede referir a:

Cauces fluviales 
 Río Hondo, .

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Hondo, Nuevo México.
 Hondo, Texas.

en Japón 
 Hondō.

Cine y televisión 
 Hondo (1953), película - protagonizada por John Wayne.

Música 
 Cante hondo - otro nombre del cante jondo